Ємелья́ненко — українське прізвище, утворене від Ємельян, форми імені Омелян. Відомі носії:
 Ємельяненко Анатолій Петрович (1937—2013)) — тренер (морське багатоборство). Заслужений тренер УРСР (1972).
 Ємельяненко Василь Борисович (1912—2008) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Ємельяненко Євген Володимирович ( 1981) — український і румунський хокеїст, захисник.
 Ємельяненко Іван Антонович (1934—2009) — український живописець. Член НСХУ (1987).
 Ємельяненко Ігор Володимирович (1989—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ємельяненко Ірина Всеволодівна (нар. 1950) — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології (1990—2013) Івано-Франківського національного медичного університету. Автор понад 200 наукових праць і 5 раціоналізаторських пропозицій.
 Ємельяненко Максим Олександрович (1983) — український військовий моряк, капітан III рангу Військово-Морських Сил ЗС України, командир корветів «Луцьк» та «Тернопіль».
 Ємельяненко Олександр Володимирович — російський боєць зі змішаних єдиноборств.
 Ємельяненко Павло Терентійович (1905—1947) — вчений-металознавець радянських часів, доктор технічних наук, член-кореспондент АН УРСР, лауреат Сталінської премії.
 Ємельяненко Сава Дмитрович — український радянський і державний діяч, народний комісар харчової промисловості Української РСР.
 Ємельяненко Федір Володимирович (1976) — російський спортсмен, самбіст, борець дзюдо, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв

Див. також 
 Ємельянов
 Омельяненко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко